twierdzenie Gaussa (algebra)
 twierdzenie Gaussa o liczbach pierwszych
 twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa
 twierdzenie Gaussa-Bodenmillera
 twierdzenie Gaussa-Bonneta

Zobacz też: lemat Gaussa

Gaussa